Zernecke ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Elise Zernecke, deutsche evangelische Theologin
 Jakob Heinrich Zernecke (1672–1741), deutscher Verwaltungsbeamter (Bürgermeister)
 Kurt Zernecke (* 1925), deutscher Fußballspieler